

Niemcy 
 Gräfenhain – dzielnica Königsbrück
 Gräfenhain – dzielnica Ohrdruf

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Grotów

Zobacz też 
 Gräfenhainichen